Sunfish Lake (Ontario), een meer bij de Amerikaanse stad Ontario
Sunfish Lake (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota